Zu Finanzhaushaltsgesetz siehe
 Finanzhaushaltsgesetz (Liechtenstein)
 Finanzhaushaltsgesetz (Schweiz)